Сент-Уан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сент-Уан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сент-Уан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Сент-Уан-сюр-Сен (), яке до перейменування в 2018 році називалося Сент-Уан () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені.